Денилсон Мартинс Насименто (или просто Денилсон; ; род. 4 сентября 1976 года в Салвадоре) — бразильский футболист, нападающий клуба «Ред Булл Бразил».

Карьера 
Денилсон — воспитанник клуба «Камасари». В двадцатилетнем возрасте он переехал в голландский «Фейеноорд», где провёл один сезон, но ни разу не вышел на поле. Ещё один сезон Денилсон провёл в «Пари Сен-Жермен», но выступал лишь в кубковых соревнованиях. Затем форвард провёл сезон в скромной португальской команде «Униао де Ламаш», а потом на шесть лет переехал в ОАЭ. В составе местного «Аль-Шабаба» он забил 101 гол в 97 матчах. Также в ОАЭ Денилсон поиграл за «Дубай Клуб» и «Аль-Наср». Затем, поиграв полгода в мексиканском «Атласе», он перебрался в южнокорейский «Тэджон Ситизен», где за два сезона забил 21 мяч в 42 матчах. Ещё два сезона Денилсон провёл в составе «Пхохан Стилерс». В составе этой команды он выиграл лигу чемпионов АФК 2009 и участвовал на клубном чемпионате мира 2009. В полуфинальном матче с «Эстудиантесом» Денилсон забил гол, а после удаления голкипера «Пхохан Стилерс» лично встал на ворота и не пропустил ни одного мяча. В 2010 году он перешёл в «Бунёдкор», с которым стал чемпионом Узбекистана, а затем выступал за «Дубай Клуб» и скромные бразильские клубы.

Титулы и достижения 
ПСЖ
 Обладатель кубка Франции: 1998
 Обладатель кубка французской лиги: 1998
Пхохан Стилерс
 Обладатель кубка Южной Кореи: 2008
 Обладатель кубка южнокорейской лиги: 2009
 Победитель Азиатской Лиги чемпионов: 2009
Бунёдкор
 Чемпион Узбекистана (1): 2010

Личные достижения 
 Член символической сборной К-лиги: 2009
 Лучший бомбардир Клубного чемпионата мира: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Ред Булл Бразил»
Игроки ФК «Дубай»